Панамериканските игри (известни също като Pan Pan Games) са континентално мулти-спортно събитие в Америка, включващо летни спортове, в което хиляди спортисти участват в различни състезания. Състезанието се провежда сред спортисти от държави от Америка (Северна и Южна), на всеки четири години в годината преди летните олимпийски игри. Единствените зимни Панамерикански игри се провеждат през 1990 г. През 2021 г. предстоят и младежки Панамерикански игри за млади спортисти. Панамериканската спортна организация (PASO) е управителният орган на движението на Панамериканските игри, чиято структура и действия са определени от Олимпийската харта.

Спортове 

За целите на Панамериканските игри, Панамериканската спортна организация (PASO) прави разлика между спорта и дисциплините. Спортът, в термините на Панамериканските игри, е единична или група дисциплини, представени от международен ръководен орган, а именно Международна федерация. Например, водните спортове, представени на олимпийско ниво от Международната федерация по плуване, са спорт на Панамериканските игри, който включва дисциплини по плуване, гмуркане, синхронно плуване и водна топка.

Списък с Панамериканските игри

Източници 

Панамерикански игри